Le nombre d'élections en Californie varie selon l'année, Tous les quatre ans, en novembre, a lieu l'élection du gouverneur de l'État.

Élections fédérales

Élections présidentielles

Élections législatives

Chambre des représentants

Sénat

Élections locales

Élections gouvernatoriales

1851 
 Gouverneur sortant :

1853 
 Gouverneur sortant :

1855 
 Gouverneur sortant :

1857 
 Gouverneur sortant :

1859 
 Gouverneur sortant :

1861

2 septembre 1863 
 Gouverneur sortant :

4 septembre 1867 
 Gouverneur sortant :

6 septembre 1871 
 Gouverneur sortant :

7 septembre 1875 
 Gouverneur sortant :

3 septembre 1879 
 Gouverneur sortant :

7 novembre 1882 
 Gouverneur sortant :

2 novembre 1886 
 Gouverneur sortant :

4 novembre 1890 
 Gouverneur sortant :

6 novembre 1894 
 Gouverneur sortant :

8 novembre 1898 
 Gouverneur sortant :

4 novembre 1902 
 Gouverneur sortant :

6 novembre 1906 
 Gouverneur sortant :

8 novembre 1910 
 Gouverneur sortant :

3 novembre 1913 
 Gouverneur sortant :

5 novembre 1918 
 Gouverneur sortant :

1922 
 Gouverneur sortant : William Stephens

1926 
 Gouverneur sortant : Friend William Richardson

1930 
 Gouverneur sortant : Clement Calhoun Young

1934 
 Gouverneur sortant : Frank Merriam

1938 
 Gouverneur sortant : Frank Merriam

1942 
 Gouverneur sortant : Culbert Olson

1946 
 Gouverneur sortant : Earl Warren

1950 
 Gouverneur sortant : Earl Warren

1954 
 Gouverneur sortant : Goodwin Knight

1958 
 Gouverneur sortant : Goodwin Knight

1962 
 Gouverneur sortant : Pat Brown

1966 
 Gouverneur sortant : Pat Brown

1970 
 Gouverneur sortant : Ronald Reagan

1974 
 Gouverneur sortant : Ronald Reagan

1978 
 Gouverneur sortant : Jerry Brown

1982 
 Gouverneur sortant : Jerry Brown

1986 
 Gouverneur sortant : George Deukmejian

1990 
 Gouverneur sortant : George Deukmejian

1994 
 Gouverneur sortant : Pete Wilson

1998 
 Gouverneur sortant : Pete Wilson

2002 
 Gouverneur sortant : Gray Davis

Recall de 2003

2006 
 Gouverneur sortant : Gray Davis

2010 
 Gouverneur sortant : Arnold Schwarzenegger

2014 
 Gouverneur sortant : Jerry Brown

2018 
 Gouverneur sortant : Jerry Brown

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Politique en Californie

Liens externes 
 California Secretary of State - Official Voter Information Guide
 Résultats de toutes les élections